Вельяшевы (Вильяшевы) — древний русский дворянский род.

Род записан в VI части родословных книг Тверской и Ярославской губерний.

История рода 
Виша Григорьевич упомянут (1581). Род ведёт своё начало от Бориса и Ермолая Григорьевичей (Третьяковичей тож) Вельяшевых, владевших поместьями в Новгородской области (1585).

Дружина Вишин губной староста в Торжке (1627—1631), владел поместьем в Ржевском уезде, брат его Фёдор воевода на Волоке. Нехороший Ермолаевич управлял Обонежскими дворцовыми волостями (1612). Василий Максимович владел поместьями в Новоторжском уезде (1690-х). Новгородский дворянин Иван Григорьевич Вельяшев упомянут при встрече шведского посольства (1673). Трое представителей рода владели поместьями в Угличском уезде (1696).

Шестеро представителей рода владели населёнными имениями (1699).

Описание герба 
Щит разделён горизонтально на две части, из коих в верхней части в правом голубом поле означены золотое солнце и под ним сокол, летящий в левую сторону по серебряному полю. В левой части в красном поле изображена серебряная крепость, в воротах которой поставлен золотой лев с мечом. Над крепостью видны восьмиугольная звезда и полумесяц золотые. В нижней части в золотом поле воин, скачущий на белом коне в левую сторону с подъятым вверх мечем, а у подошвы щита к левому углу положен шишак.

Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянской на нём короной и тремя страусовыми перьями. Намёт на щите голубого и красного цвета, подложенный золотом. Щит держат два воина, имеющие в руках по одному копью. Герб рода Вельяшевых внесён в Часть 2 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 107.

Известные представители 
 Вельяшев Фёдор Борисович — воевода в Рузе (1627), Волоке-Ламском (1629).
 Вельяшев Захарий Алексеевич — воевода в Изворске (1638), Гдове (1647—1649).
 Вельяшев Антип Григорьевич — стряпчий (1683), стольник (1686—1692).
 Вельяшев Иван Никифорович — стольник (1685).
 Вельяшев Матвей Григорьевич — стряпчий (1691).
 Вельяшев-Волынцев, Дмитрий Иванович (1774—1818) — русский поэт, драматург и переводчик.
 Вельяшев-Волынцев, Иван Андреевич (1737—1795) — русский артиллерист и педагог, инженер-генерал-майор.
 Вельяшева-Волынцева, Анна Ивановна — русская писательница и поэтесса, переводчик.
 Вельяшева-Волынцева, Пелагея Ивановна (1773—1810) — русская писательница и переводчик.

Примечания

Литература 
 
 

Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображено солнце
Дворянские роды, на гербах которых изображена крепость
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы
Дворянские роды, на гербах которых изображены всадники